Байлетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1937) — итальянский велогонщик.
  (род. 1947) — перуанский футболист.
  (род. 1980) — итальянский велогонщик.